car e. V. steht für competence center automotive region aachen - euregio maas-rhein. Es ist ein unabhängiges Kompetenznetzwerk mit Sitz in Aachen, das 2001, unter Mitwirkung des damaligen Oberbürgermeisters der Stadt Aachen Jürgen Linden, gegründet wurde. Die Aktivitäten liegen im Bereich der Automobilbranche in der Euregio Maas-Rhein.

car vertritt rund 60 Mitglieder, darunter Unternehmen, Forschungsinstitute und Intermediäre. Zusammen erwirtschaften diese einen Umsatz von rund 1 Mrd. Euro.

Mitgliederzusammensetzung 

Die Mitgliederbasis des Vereins setzt sich wie folgt zusammen:

 70 % Unternehmen
 20 % Institute der Aachener Hochschulen
 10 % Intermediäre (z. B. öffentliche Organe und Wirtschaftsförderungsgesellschaften)

Unternehmen 

Unter den unternehmerischen Mitgliedern von car e. V. sind sowohl Dienstleister als auch produzierende Unternehmen, die in verschiedenen Bereichen der Automobilbranche tätig sind. Während die Dienstleister meist Entwicklungsdienstleister sind, handelt es sich bei den produzierenden Unternehmen um Hersteller von elektronischen, elektrischen und mechanischen Komponenten für Automobile.

 Auswahl
 Cerobear GmbH in Herzogenrath stellt keramische Wälzlager her. Die Produkte werden insbesondere im Motorsport, aber auch in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.
 FEV Motorentechnik GmbH in Aachen ist ein Entwicklungsdienstleister, der sich auf die Entwicklung von Verbrennungsmotoren spezialisiert hat.
 ISATEC GmbH ist ein Entwicklungsdienstleister im Bereich Automotive, Luft- und Raumfahrt sowie Schienenfahrzeuge.

Hochschulinstitute und Intermediäre 

Mehrere Institute und An-Institute der RWTH Aachen wie auch der FH Aachen sind Mitglied. Ihre Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkte decken ein Spektrum im Bereich der Automobiltechnik ab.

 Auswahl
 Institut für Kraftfahrwesen Aachen (ika) der RWTH Aachen mit der eng verbundenen Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen mbH Aachen (fka)
 Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen der RWTH
 Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen

Die Intermediäre umfassen verschiedene Bereiche wie Wirtschaftsförderungsagenturen oder Verbände, aber auch öffentliche Einrichtungen.

 Auswahl
 Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer (AGIT) - die Wirtschaftsförderungsagentur der Technologieregion Aachen
 VUV - Vereinigte Unternehmerverbände Aachen e. V. - Dachverband für Arbeitgeberverbände der Region Aachen
 IHK Aachen - Industrie- und Handelskammer des Bezirks Aachen

Aufgaben und Aktivitäten

Netzwerkaktivitäten 

Allgemein fördert der Verein die Zusammenarbeit des Clusters der Automobilindustrie, das sich im Umfeld der RWTH Aachen und der FH Aachen angesiedelt hat. Dies geschieht beispielsweise durch Vortragsveranstaltungen und Workshops zu aktuellen Themen und wird unterstützt durch die Vereinsmitgliedschaft mehrerer Institute und An-Institute der Hochschulen.

Weiter vertritt car die Euregio Maas-Rhein sowohl im Netzwerk AutoCluster.NRW des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie als auch in der Initiative Kompetenznetze Deutschland des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie. Neben diesen überregionalen Netzwerkaktivitäten tritt car im Namen seiner Mitglieder bei Messen und Konferenzen auf.

Car ist derzeit  an dem INTERREG IV-A Projekt Automotive Cluster EMR 2012 beteiligt. Ziel des dreijährigen Projektes ist die Verbesserung der Außenwahrnehmung der Euregio Maas-Rhein als Automotive-Standort und Aufmerksamkeit für die vorhandenen Kompetenzen zu schaffen. Beteiligt sind acht Partner aus der gesamten Euregio Maas-Rhein: AGIT GmbH, car e. V., Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Flanders' DRIVE (Provincie Limburg (B)), Cluster Auto-Mobilite de Wallonie (CAW), Université de Liége und Automotive Technology Centre (ATC).

Kooperationen und Partnerschaften 

Der Verein kooperiert auch mit den regionalen Netzwerken und Clustern der Region Aachen.

Zu den Partnern gehören: AixTRA e. V., AKM e. V., Energy Hills e. V., INTRA e. V., LifeTecAachen Jülich e. V. und REGINA e. V.

Personalrekrutierung 

Im Jahr 2007 erweiterte car auf Wunsch der Mitglieder, die einen Ingenieurmangel feststellten, die Aktivitäten und wirbt nun an den Aachener Hochschulen um Studenten und Absolventen, die sich eine Tätigkeit bei regionalen, meist mittelständischen Unternehmen der Automobilbranche wünschen.

Diese Aktivität, insbesondere die Kampagne „1 Bewerbung - 60 Empfänger“ und der Auftritt auf der Recruitingveranstaltung der bonding-Studenteninitiative, zog das Interesse der Medien auf sich. Im ersten Halbjahr 2007 wurden circa 40 Bewerbungen für die Unternehmen der Euregio generiert, die zu Vorstellungsgesprächen führten. Das Dienstleistungspaket, das unter „1 Bewerbung - 60 Empfänger“ zusammengefasst ist, wurde im Februar 2008 vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie mit dem 3. Preis im Wettbewerb „Kompetenznetz 2008“ ausgezeichnet.

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Deutsche Wirtschaftsorganisation
Automobilindustrie (Deutschland)
Gegründet 2001
Wirtschaft (Aachen)
Verein (Aachen)